Hildyard ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Hildyard stammt aus dem angelsächsischen Somerset. Als Ortsname wurde er von hill-garth abgeleitet. Der Name kann auch auf die Berufe Dachdecker oder Fliesenleger zurückgeführt werden.

Namensträger 
 David Hildyard (1916–2008), britischer Tontechniker
 Henry Hildyard (1846–1916), britischer General
 Jack Hildyard (1908–1990), britischer Kameramann
 Reginald Hildyard (1876–1965), britischer General, Gouverneur von Bermuda

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname